Megőrülök érted (Vision Quest), 1985-ben bemutatott amerikai romantikus filmdráma
Megőrülök érted (Mad About You), 1992 és 2019 között futó amerikai szituációs komédia
Megőrülök érted (Lovesick), 2014-ben bemutatott amerikai filmvígjáték